No Orchids for Miss Blandish

 Niente orchidee per miss Blandish (No Orchids for Miss Blandish ) – romanzo di James Hadley Chase del 1939
 No Orchids for Miss Blandish – film del 1948 diretto da St. John Legh Clowes